TV Perú Noticias puede referirse a:

 TV Perú Noticias, programa de televisión y noticiero peruano, emitido por TV Perú
 TV Perú Noticias, canal de televisión abierta peruano exclusivamente de noticias.